Il singolare del torneo di tennis South African Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Matt Anger che ha battuto in finale Brad Gilbert 6–4, 3–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Kevin Curren (quarti di finale)
 Johan Kriek (semifinali)
 Scott Davis (primo turno)
 Brad Gilbert (finale)

 Jimmy Arias (semifinali)
 Larry Stefanki (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 John Sadri (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1985